Daglöstjärn kan syfta på:
Daglöstjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Daglöstjärnen, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn